Nisshin – miasto w Japonii
 Nisshin – nazwa japońskich okrętów:
 Nisshin – krążownik pancerny z okresu wojny rosyjsko-japońskiej
 Nisshin – transportowiec wodnosamolotów z II wojny światowej
 Nisshin – japońska trójmasztowa korweta o napędzie śrubowym (1869)
 Nisshin Maru – japoński statek wielorybniczy – przetwórnia